XRumer — программа для массовой рассылки сообщений, работающая в ОС Windows. Предназначена для автоматической рассылки ссылочного спама на сайты (в основном веб-форумы и блоги) в целях чёрного SEO. При размещении спама может обходить методы, используемые для защиты от автоматизированного спама (регистрация учётной записи, CAPTCHA, текстовое подтверждение и e-mail-активация). Также программа использует собственную базу прокси-серверов, что затрудняет её блокировку по IP.

Программа XRumer предназначена для автоматического размещения объявлений и ссылок на:
 форумах phpBB, Invision Power Board, VBulletin, YaBB, Icon Board, UltimateBB и др.;
 гостевых книгах;
 блогах;
 Wiki-сервисах;
 досках объявлений, каталогах ссылок, социальных сетях;
 любых других сайтах (настраивается индивидуально пользователем).
В процессе своей работы программа автоматически находит и заполняет необходимые поля без использования браузера, при необходимости автоматически регистрируется. В процессе работы программа обходит различные виды защиты от автоматической регистрации:
 Защита при помощи пиктокода (тикетов) типа «Введите число, которое видите»;
 Защита при помощи текстового логического вопроса типа «Сколько будет 2+2?» и тому подобных;
 Защита при помощи активации по e-mail;
 Защита при помощи некоторых Java-скриптов;
 reCAPTCHA.

Ссылки 
 
 Статья о XRumer в The Register
 Статья о взломе CAPTCHA при помощи XRumer в The Register
 Статья о взломе CAPTCHA при помощи XRumer в Ars Technica
 XRumer: The Spammer’s Toolkit в Symantec
 Официальный сайт программы http://www.botmasterru.com/

Спам
Сетевое программное обеспечение